Gură Văii ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Gura Văii (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Gura Văii (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Gura Văii (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Gura Văii (Racova), Dorf im Kreis Bacău
 Gura Văii (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Gura Văii (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Gura Văii (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Gura Văii (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Gura Văii (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Gura Văii (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Gura Văii (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Gura Văii (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Gura Văii (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Gura Văii (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea